Apple Store (online) — сеть интернет-магазинов компании Apple Inc. Apple продаёт всю линейку своих продуктов в этих интернет-магазинах в разных странах. Также, в этих магазинах Apple продаёт аксессуары других производителей для своей продукции. Магазины являются собственностью Apple. Их управление осуществляется из центрального офиса Apple из Купертино, Калифорния. Товары, имеющиеся в интернет-магазинах можно также заказать по телефону.

История 
 Менее чем через год после приобретения NeXT в последние дни 1996 года, Apple открыла в интернет этот магазин 10 ноября 1997.
 Стив Джобс объявил, что новый интернет-магазин получил заказов, в свой первый месяц работы, более чем на 12 миллионов долларов.
 15 июня 2010 года, Apple выпустила приложение для iOS для покупок в Apple Store (online). С помощью этого приложения пользователи могут покупать продукцию Apple, находить магазины и записаться на приём, если им нужно получить консультацию по продукции Apple.
 26 июня 2013 года открылся российский магазин Apple Store (online), но доставка товаров осуществляется только в некоторые регионы. С марта 2022 года магазин закрыт в связи с решением компании о прекращении всех продаж в России.

Продаваемые товары 
 Оборудование
 Программное обеспечение от Apple
 Программное обеспечение от третьих лиц
 Восстановленное оборудование

См. также 
 Apple Store
 App Store

Примечания

Ссылки 
 Список магазинов Apple Store (online) во всех странах мира
 Официальный сайт российского магазина Apple Store (online)

 
Интернет-сервисы Apple
Интернет-магазины